NEDD9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 834 амінокислот, а молекулярна маса — 92 861.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, регуляція росту, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, клітинних контактах, клітинних відростках, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки